Do soutěže smíšené čtyřhry na londýnském grandslamu ve Wimbledonu 2014 nastoupilo čtyřicet osm párů. Obhájcem titulu byla pátá nasazená kanadsko-francouzská dvojice Daniel Nestor a Kristina Mladenovicová, která v semifinále nestačila na bělorusko-tchajwanské turnajové čtrnáctky Maxe Mirného s Chao-čching Čanovou.

Šampióny soutěže smíšené čtyřhry se stali Srb Nenad Zimonjić a Australanka Samantha Stosurová, kteří ve finále zdolali čtrnáctý nasazený bělorusko-tchajwanský pár Max Mirnyj a Čan Chao-čching po dvousetovém průběhu poměrem 6–4 a 6–2.

Vítězové si do žebříčku ATP a WTA nepřipsali žádné body, a rozdělili si částku 96 000 liber.

Nasazené páry 
Všechny nasazené páry měly v prvním kole volný los.
  Mike Bryan /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Bob Bryan /  Květa Peschkeová (3. kolo)
  Alexander Peya /  Abigail Spearsová (2. kolo)
  Leander Paes /  Cara Blacková (2. kolo)
  Daniel Nestor /  Kristina Mladenovicová (semifinále)
  Horia Tecău /  Sania Mirzaová (3. kolo)
  Rohan Bopanna /  Andrea Hlaváčková (3. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Anna-Lena Grönefeldová (odstoupili)
  David Marrero /  Arantxa Parraová Santonjaová (2. kolo)
  Jamie Murray /  Casey Dellacquová (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Raquel Kopsová-Jonesová (2. kolo)
  John Peers /  Ashleigh Bartyová (3. kolo)
  Bruno Soares /  Martina Hingisová (čtvrtfinále)
  Max Mirnyj /  Čan Chao-čching (finále)
  'Nenad Zimonjić /  Samantha Stosurová (vítězové)
  Ajsám Kúreší /  Věra Duševinová (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

Wimbledon 2014